Il doppio del torneo di tennis San Jose Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Hank Pfister e Bradley Rowe 6-3 6-4.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Mark Edmondson /  John Marks (quarti di finale)

 Bernard Mitton /  Erik Van Dillen (semifinali)
 Matt Mitchell /  Van Winitsky (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

San Jose Indoor 1979